Сти́вен Ма́ртин Уо́лтерс (; род. 22 мая 1975, Бристоль, Глостершир, Англия) — английский актёр, наиболее известный по роли Нитро в фильме «Костолом» и Шэнкса в фильме «Слоёный торт».

В 1996 году Уолтерс снялся в телевизионном фильме о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в роли Иэна Гловера, жертвы катастрофы, которая случилась семь лет назад. Он также появился в третьем эпизоде телевизионного мини-сериала о Второй мировой войне «Братья по оружию», в роли техника пятого класса Джона МакГрата.

В 2007 году Уолтерс сыграл вспомогательную роль в сериале «Молокососы», он появился в трёх эпизодах первого сезона в роли параноидального наркоторговца Мэдисона Туоттера.

В 2012 году сыграл вместе со Стивеном Грэмом в сериалах BBC «Обвиняемые» и «Хороший коп». В 2013 году он снялся в комедийном сериале «Большая ночь» в роли Даза, и в драматическом сериале «Деревня» в роли учителя Криспина Ингэма.

Фильмография

Телевидение

Кино

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании